Eineck steht für:
 Eineck, auch Kugeleineck oder Monogon, geometrische Figur mit einer Ecke und einer Kante (auf der Kugel ein Großkreis)
 Alternativname der Frundsburg, abgegangene Spornburg bei Ringingen, Stadtteil von Burladingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Einecke